Џуди Грир (; 20. јул 1975) је америчка глумица позната по улогама Кити Санчез у ситкому Arrested Development, Шерил Тант у анимираној серији Арчер, као и споредним улогама у романтичним комедијама Непланирано венчање, Данас 13, сутра 30, 27 хаљина за венчање и Љубав и други стимуланси и драми Потомци.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Људи из Детроита
Америчке глумице